Il singolare del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Jim Courier 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Pete Sampras (Campione)
 Boris Becker (semifinali)
 Carlos Costa (secondo turno)
 Wayne Ferreira (terzo turno)
 Todd Martin (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Derrick Rostagno (secondo turno)

 Javier Sánchez (quarti di finale)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Olivier Delaître (terzo turno)
 David Wheaton (terzo turno)
 Christian Bergström (primo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)
 David Engel (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1992